Hyuga (provincie), een Japanse provincie
 Hyuga (Miyazaki), een stad in de Japanse provincie Miyazaki
 Hyuga (slagschip), een Japans slagschip